Таллин 1971 — второй из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Отличительной особенностью этих турниров было то, что наряду с ведущими советскими гроссмейстерами и иностранными гостями в соревновании участвовали эстонские мастера.

В отличие от предыдущего турнира, в данном соревновании приняли участие не 14, а 16 шахматистов. 8 из них представляли СССР, двое — США, по одному шахматисту прислали на турнир Чехословакия, Венгрия, Великобритания, Болгария, Финляндия и Монголия. 8 участников турнира имели звание гроссмейстера.

В борьбе за 1-е место участвовали 3 советских гроссмейстера. В результате экс-чемпион мира М. Н. Таль и хозяин турнира П. П. Керес разделили 1—2 места, а Д. И. Бронштейн отстал от них на пол-очка.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1971 год в шахматах
1970-е годы в Эстонии